Chamaele decumbens är en flockblommig växtart som beskrevs av Tomitaro Makino. Chamaele decumbens ingår i släktet Chamaele och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
decumbens